Plantes: Aquestes espècies són conegudes amb el nom comú de camamilla de muntanya.
 Achillea chamaemelifolia
 Anthemis cotula
 Achillea millefolium
 Achillea ptarmica
 ''Santolina chamaecyparissus

Referències